Dessus steht für:
 Sophie Dessus (1955–2016), französische Politikerin
 Oléac-Dessus, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Barbazan-Dessus, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Ormont-Dessus, politische Gemeinde im Distrikt Aigle des Kantons Waadt in der Schweiz
 Abbans-Dessus, französische Gemeinde im Département Doubs
 Ponson-Dessus, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
 Bernac-Dessus, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Bernadets-Dessus, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Arcizans-Dessus, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 Benque-Dessous-et-Dessus, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne